Johann Ewald kan syfta på:

* Johann von Ewald (1744–1813), dansk general
 Johann Joachim Ewald (1727–efter 1762), tysk poet
 Johann Ludwig Ewald (omkring 1748–1822), tysk reformert teolog och författare